.sdc (.SDC, .Sdc) — розширення імен файлів, створених за допомогою програм:
 Oracle Open Office Calc;
 Secure Download Cabinet.
Формати файлів